SFR TV est un service de télévision de SFR accessible sur la box et La Box Fibre de SFR, qui délivre des programmes de télévision par le réseau téléphonique d'internet haut débit (xDSL), internet à très haut débit (fibre FTTH ou FTTB avec Numericable). Le service était jusqu'en  également diffusé par satellite avec SFR Sat disponible sur le satellite Astra 19,2°E dans le cadre de la diffusion de la Télévision numérique satellite.  

Le bouquet SFR TV comprend plus de 200 chaines incluses, certaines chaînes à péage peuvent être rajoutées en option, en souscrivant à un bouquet payant spécifique, classé par thématique (sport, jeunesse, musique, international…).

Historique 

Le service est lancé le  par Neuf Télécom.

À la suite de la fusion Canalsat/TPS, , l’autorisation a été donnée à Neuf de distribuer TF1 et M6, sur son offre de télévision via ADSL à partir du .

Depuis le , l'offre SFR TV Sat est disponible en option pour les clients en zone non dégroupée ou pour les clients en zone dégroupée trop distants du central téléphonique. 

Depuis , SFR a cessé de commercialiser le service de la TV de SFR par le satellite.

L’offre TV de SFR 

L’offre n’est pas proposée dans les zones non dégroupées où France Telecom facture au volume de données (énorme pour la vidéo) contrairement aux contrats « fibre optique noire » que SFR exploite pour son réseau en zone dégroupée.

En novembre 2012, le bouquet de base inclut l’accès à plus de 170 chaînes.

Le décodeur SFR TV HD disposant d’un tuner TNT HD intégré, il inclut l’accès à la TNT HD.

Plus de 170 chaînes sont disponibles en option, soit en option individuelle, soit dans des « Packs » thématiques (Les Chaînes Canal+, Bouquet Sélection, Bouquet Grand Spectacle, Bouquet Cinéma, Bouquet Divertissement, Bouquet Sport, OCS, beIN Sports). Il y a notamment des bouquets de chaînes étrangères (Arabesque, Le Bouquet Africain, Chinois, Hispanique, Lusophone, Pologne, Rai, RTV Pink, TürkSat Max, ZEE, etc.).

Une trentaine de radios généralistes, thématiques, locales ou musicales sont aussi disponibles en stéréo et qualité numérique.
 Ce bouquet est proposé depuis fin  avec accès à une vingtaine de radios.

Le bouquet Canalsat est disponible dans son intégralité par ADSL et par l'offre SFR Sat.

Décodeur 
Historiquement développé par Netgem, les décodeurs récents (Évolution) sont développés par Sagemcom.

Décodeur TV HD 
Depuis la dernière version de SFR TV HD, le neufnaute peut disposer d'un disque dur (en option à 5 €/mois) de 80 Go en 2,5 pouces intégré au boîtier TV proposé en option par SFR. Cet espace peut être utilisé pour enregistrer des émissions à partir des chaînes de télévision (magnétoscope numérique).

Le timeshifting est également présent sur cette nouvelle box SFR TV et permet de mettre en pause une émission diffusée sur SFR TV pour continuer de la regarder plus tard.

Fin 2008, la nouvelle norme haute définition s'installe sur les décodeurs SFR TV HD. Depuis, les chaînes sont accessibles avec un minimum de 2,5 M et un affaiblissement de  maximum.

Cette nouvelle box SFR TV dispose également d'un tuner TNT permettant aux abonnés d'avoir accès aux 18 chaînes gratuites de la TNT (la principale raison étant surtout la non-présence de TF1 et M6 sur le bouquet SFR TV lors de la sortie de la Neuf TV HD) ainsi que d'un décodeur MPEG-4 matériel permettant de regarder les chaînes proposées en Haute Définition (sur le bouquet Neuf TV ainsi que sur la TNT via le tuner intégré).

SFR .

Depuis la sortie de la Freebox Révolution, SFR se dispute avec Free en ce qui concerne le disque dur ; Free donnant directement  alors que SFR n'en propose que 40, que le client doit payer pour débloquer. Si Free gagne l'affaire, les abonnés de SFR auront leurs disques durs automatiquement débloqués..

Décodeur Évolution 
Le décodeur avec disque dur intégré est appelé Décodeur TV Evolution depuis le lancement en  de La box Evolution, le modèle d'avant (couleur grise) qui offre  n'offre que  sur le décodeur Evolution (couleur noire) avec une navigation 3D, celle-ci est également disponible sur le décodeur netgem depuis 2014.

Décodeur Plus 

En , SFR présente le Décodeur Plus, destiné aux clients xDSL/FTTH, désigné comme . Il a la particularité d'être modulable puisqu'il est composé de deux parties, une étant le décodeur en lui-même et une autre étant le disque dur. Le décodeur est équipé du Bluetooth 4.1, du Wi-Fi 5 GHz ac et d'un disque dur de .

Le nouveau décodeur propose la 4K avec la possibilité d'enregistrer simultanément 2 programmes 4K, le Picture in Picture, le contrôle du direct, la VoD, le replay, SFR Play, un Media Center, des applications, les radios et un moteur de recherche. D'autres fonctionnalités sont d'hors-et-déjà en développement, comme les jeux à la demande, la lecture des enregistrements à distance ou le Restart (reprise au début un programme en cours de diffusion).

Notes et références

Notes

Références

Articles connexes 
 La box de SFR

Altice France
Technique de la télévision